Kolomijtschenko ist der Familienname von:

 Mychajlo Kolomijtschenko (1892–1973), ukrainisch-sowjetischer Chirurg
 Oleksij Kolomijtschenko (1898–1974), ukrainisch-sowjetischer HNO-Arzt und Hochschullehrer